Dinar (moeda) — Moeda de ouro do Império Sassânida e mundo islâmico
 Dinar argelino — moeda da Argélia
 Dinar bareinita — moeda do Barém
 Dinar iraquiano — moeda do Iraque
 Dinar jordano — moeda da Jordânia
 Dinar kuwaitiano — moeda do Cuaite
 Dinar líbio — moeda da Líbia
 Dinar sérvio — moeda da Sérvia
 Dinar sudanês — moeda do Sudão
 Dinar macedónio — moeda da Macedônia
 Dinar tunisiano — moeda da Tunísia